Molekulska formula -{C12H19NO2S}- se može odnositi na:

 2C-T-2
 Alef (psihodelik)
 Meta-DOT
 Orto-DOT
 TOMSO